Hunedoara se poate referi la:

 Hunedoara, oraș în județul Hunedoara, România
 județul Hunedoara, România

Toponime românești